Самуэльссон () — шведская фамилия. 

Известные носители:
 Самуэльссон, Гуннар (1885—1944) — шведский ботаник.
 Самуэльссон, Гуннар (1927—2007) — шведский лыжник.
 Самуэльссон, Джессика (род. 1992) — шведская футболистка.
 Самуэльссон, Леннарт (1924—2012) — шведский футболист.
 Самуэльссон, Микаэль (род. 1976) — шведский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира 2006 года, обладатель Кубка Стэнли 2008 года
 Самуэльссон, Самули (род.1995) — финский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Самуэльссон, Себастьян (род. 1997) — шведский биатлонист.
 Самуэльссон, Ульф (род. 1964) — шведский и американский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».
 Самуэльссон, Фредрик (род. 1995) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Самуэльссон, Челль (род. 1958) — шведский хоккеист, чемпион мира 1991 года, обладатель Кубка Стэнли 1992 года.
 Самуэльссон, Эвелина (род. 1984) — шведская хоккеистка.
 Самуэльссон, Эмма (род. 1988) — шведская фехтовальщица-шпажистка, призёрка чемпионатов мира и Европы.